Nagyállomás, Debrecen vasútállomásának helyi elnevezése
Nagyállomás, Szeged vasútállomásának helyi elnevezése